Verges ist der Name folgender Gemeinden:

 Verges (Jura) im Département Jura, Frankreich
 Verges (Girona) in der Comarca Baix Empordà in Katalonien, Spanien
 Deux-Verges im Département Cantal, Frankreich 
 Saint-Jean-de-Verges im Département Ariège, Frankreich

Verges oder Vergés ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Vergés (1931–2014), spanischer Pharmazeut und Schriftsteller 
 Joaquín Vergés (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Martín Vergés (* 1934), spanischer Fußballspieler
 Martin Verges (* 1965), deutscher Theaterregisseur und Autor
 Troy Verges, US-amerikanischer Songwriter

Siehe auch:
 Vergès